La formula molecolare C4H6O5 può indicare:
 Acido diglicolico
 Dimetildicarbonato
 Acido malico

Formule molecolari